Linonghin peut désigner :
 Linonghin, le village situé dans le département de Kogho au Burkina Faso
 Linonghin ou Linoghin, le village situé dans le département de Nobéré au Burkina Faso